La competizione della categoria pesi piuma (fino a 57,2 kg) di pugilato ai Giochi della IX Olimpiade si tenne dal 7 all'11 agosto 1928 al Krachtsportgebouw di Amsterdam.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

 03